Marie Dinesen kan henvise til flere artikler:

 Karen Marie Elisabeth Dinesen (1873-1973) – dansk forfatterinde og hotelbestyrer
 Marie Alvilda Dinesen (1874-1947) – dansk forfatterinde
 Christine Marie Dinesen (1877-1935) – dansk skuespillerinde